

Geografia

Austria 
 Orth an der Donau – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gänserndorf

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Górki

Stany Zjednoczone 
 Orth – miejscowość

Osoby 
 August Orth (1828–1901) – niemiecki architekt
 György Orth (1901–1962) – węgierski piłkarz 
 Johannes Orth (1847–1923) – niemiecki lekarz, anatom i patolog

Inne 
 Orth – niemiecki zespół muzyczny
 (4533) Orth – planetoida

Zobacz też 
 Ort